Hinckley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hinckley Township (Minnesota)
 Hinckley Township (Ohio)